Für die Kameras der X-Serie mit Wechselobjektiv hat Fujifilm ein eigenes digitales Kamerasystem mit entsprechendem Objektivanschluss entworfen, der als X-Bajonett bezeichnet wird. Das Auflagemaß beträgt 17,7 mm. Objektive dürfen ca. 7,5 mm in das Kameragehäuse ragen. Am unteren Rand befinden sich zehn Kontakte zur digitalen Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv, unter anderem zur Steuerung des Autofokus.

Originalobjektive 
Die untenstehende Tabelle listet die Fuji-Originalobjektive („Fujinon“) mit dem X-Bajonett auf.

Fremdherstellerobjektive 
In der untenstehenden Tabelle sind die Objektive von Fremdherstellern mit dem Fujifilm-X-Bajonett aufgeführt.

Neben drei Autofokus-Objektiven von Carl Zeiss waren für das Fujifilm-X-Bajonett bis 2019 ausschließlich rein manuell gesteuerte Fremdherstellerobjektive verfügbar, welche keinerlei elektronische Funktionen bieten (keine Autofokusfunktion, keine Auto-/Springblende, keine Bildstabilisierung, keine Exif-Datenübertragung). Im Jahr 2019 wurde ein lichtstarkes 85 mm-Autofokus-Objektiv von Viltrox eingeführt, welches keinen Blendenring trägt. Im April 2020 folgte ein lichtstarkes 33 mm-Autofokus-Objektiv desselben Herstellers mit Blendenring; im Laufe des Jahres 2020 erschienen zwei weitere Modelle mit Autofokus und Blendenring, 23 mm f/1,4 und 56 mm f/1,4. In einem Interview vom 14. April 2020 erklärte Toshihisa Iida, Geschäftsführer des Bereiches Optical Device and Electronic Imaging Products bei Fujifilm, das X-Bajonett mit Autofokus-Funktion für Fremdhersteller freizugeben. Das Unternehmen Tokina wurde namentlich genannt. Im Dezember 2020 führte Tokina zwei von drei angekündigten Autofokus-Objektiven ein. Im Juli 2021 kündigte Tamron mit dem 18-300 mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD sein erstes AF-Objektiv für Fujifilm-X an, dem mittlerweile (Stand Februar 2023) zwei weitere gefolgt sind. Samyang brachte Ende Oktober 2021 mit dem AF 12 mm f/2 X sein erstes Autofokus-Objektiv für Fujifilm heraus. Im Februar 2022 gab Sigma bekannt, ab April 2022 ebenfalls Autofokus-Objektive für das Fujifilm-X-Bajonett anzubieten und hatte Ende 2022 vier Autofokus-Objektive für das Fujifilm-X-Bajonett im Programm. Im Oktober 2022 folgte TT Artisan.

Cosina baut sein Portfolio von manuellen Objektiven der Marke Voigtländer, welche Exif-Datenübertragung über elektronische Kontakte bieten, kontinuierlich weiter aus (Stand Februar 2023).

Einige der Fremdherstellerobjektive wurden eigentlich für Vollformatsensoren entwickelt, aber herstellerseitig mit fest montiertem Adapter für das Fujifilm-X-Bajonett ausgestattet. Diese spielen in der Regel die Gewichts- und Größenvorteile des APS-C-Formates nicht aus.

Durch passende Zubehöradapter sind grundsätzlich alle Vollformat- und Mittelformatobjektive an das Fujifilm-X-Bajonett koppelbar. In den meisten Fällen geht dabei die ggfs. vorhandene elektronische Übertragung und Steuerung zwischen Objektiv und Kamera verloren (vgl. Abschnitt Objektivadapter).

Objektivadapter 

Die meisten heute verfügbaren Objektivadapter sind passive Adapter ohne Signal- und Funktionsübertragung zwischen Objektiv und Kameragehäuse. Aktive Adapter werden beispielsweise von Herstellern wie Fringer, Fotodiox oder Viltrox für Canon EF-Objektive angeboten. Der Fotodiox-Adapter „Pro Pronto“ ermöglicht durch einen eingebauten Motor mit Steuerung Single-Autofokus für manuelle Kleinbildformatobjektive mit dem Leica-M-Bajonettanschluss. Der Fotodiox-Pro Pronto-Autofokus-Adapter erlaubt dabei das automatische Scharfstellen durch das Verschieben des Objektivs nach vorne oder hinten. Der maximale Verstellweg liegt bei 4,5 mm. Durch Adapter auf Leica-M lassen sich auch andere Bajonettverschlüsse ankoppeln.

Unter anderem für folgende Objektivbajonette gibt es Adapter zur Kopplung an Kameragehäuse mit dem Fujifilm-X-Bajonett:

 Leica-M
 Leica-R
 Contax-G
 Nikon-F mit oder ohne Blendenring (G-Objektive)
 Canon-FD
 Canon-EF
 Hasselblad-V
 M39
 M42*1
 Mamiya 645
 Minolta-MC/MD
 Pentax 67
 Pentax-K
 T2
 Yashica-C/Y

Trivia 
Anfang der 1980er Jahre bot Fuji Kleinbild-Spiegelreflexkameras mit einem schon damals als X-Bajonett bezeichneten Anschluss an. Kompatible Objektive trugen die Bezeichnung X-Fujinon. Altes und neues X-Bajonett sind allerdings nicht miteinander kompatibel. Das alte X-Bajonett leuchtet einen größeren Bildkreis aus als aktuelle Fujinon Objektive der X-Serie. Zudem unterstützt es keinen Autofokus. Mittels Adaptern lassen sich alte X-Fujinon Objektive dennoch an modernen Fuji-Kameras verwenden.

Siehe auch 
 Fujifilm-G-Bajonett

Einzelnachweise

Weblinks 
 Fujifilm–Fujinon–Objektive für das X-Bajonett
 X Mount Lens Roadmap

Objektivanschluss
X-Bajonett
Fujifilm-X-System